The Harder They Fall steht für:

 The Harder They Fall, US-amerikanischer Spielfilm von Mark Robson (1956), siehe Schmutziger Lorbeer  
 The Harder They Fall (2021), Western von Jeymes Samuel